Medora (Illinois)
Medora (Indiana)
Medora (Dacota do Norte)

Desambiguações de topônimos